

Alfabeti
 Psi o Ψ – lettera dell'alfabeto greco
 Psi – lettera dell'alfabeto cirillico

Fisica 
 psi  – unità di misura della pressione nel sistema anglosassone

Informatica 
 Psi – Client di messaggistica istantanea per il protocollo XMPP

Matematica 
 Funzione psi – derivata logaritmica della funzione gamma

Sigle 
 Partai Sosialis Indonesia – partito politico indonesiano
 Partido Socialista del Interior – partito politico spagnolo
 Partito socialista italiano
Partito Socialista Italiano o PSI (1892-1994), tra il 1943 e il 1947 denominato Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria o PSIUP (1964-1972)
Nuovo PSI (dal 2001)
Partito Socialista Italiano o PSI (dal 2007), fino al 2009 denominato Partito Socialista o PS
 Paul Scherrer Institute – Istituto di ricerca nei pressi di Zurigo
 Permanent Staff Instructor – ruolo nell'esercito del Regno Unito
 Pharmaceutical Society of Ireland – Società Farmaceutica d'Irlanda
 Pounds per square inch – libbre per pollice quadrato, unità di misura della pressione
 Pan-Sahel Initiative – programma di cooperazione militare statunitense (2002-2005)
 Piccole Storie Illustrate – collana editoriale della casa editrice Sansoni
 Portuguese Stock Index-20 – è l'indice principale della Borsa del Portogallo
 Palestine Standards Institution

Codici 
 PSI – codice aeroportuale IATA della base aerea di Pasni (Pakistan)
 psi – codice ISO 639-3 della lingua pashai sud-orientale